Кя́хкёнен () — финская фамилия. Известные носители:

 Кяхкёнен, Сирпа (род. 1964) — финская писательница.
 Кяхкёнен, Хейки (1891—1962) — финский борец.
 Кяхкёнен, Каапо (род. 1996) — финский хоккеист.